Lorica steht für:
 Lorica (Militär), einen Teil der militärischen Ausrüstung antiker Soldaten, also eine Panzerung, hauptsächlich im Sinne eines Brustpanzers. Es gibt verschiedene Arten von Panzerungen einer militärischen Rüstung:
 Lorica Segmentata
 Lorica Hamata
 Lorica Squamata
 Lorica Plumata
 Lorica (Religion), eine bestimmte Form des Gebets bzw. eines Hymnus, eine Art Schutzgebet
 eine Stadt in der Provinz Cosenza in Italien
 eine Stadt und Gemeinde in Kolumbien, siehe Santa Cruz de Lorica
 Lorica (Einzeller), ein Panzer, zum Beispiel die Lorica eines Rädertierchens